Nashville Superspeedway
Nashville International Raceway of Music City Motorplex